Менгеш (, ) — город и община на севере центральной части Словении. Часть исторической области Гореньска. Расположен примерно в 15 км к северу от столицы страны, города Любляна. Население общины насчитывает 6662 человека; население самого города — 5557 человек. Площадь общины составляет 22,5 км².

Кроме города Менгеш в общине находятся также 3 деревни: Добено, Лока-при-Менгшу и Тополе.

Известные уроженцы 
 Трдина, Янез (1830—1905) — словенский писатель, фольклорист и историк.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Города Словении